Sharpes steht für:

 Sharpes (Florida), Ort in den USA

Sharpes ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sharpes (* 1992), englischer Squashspieler